Басконсильос-дель-Тосо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-дель-Тосо. Занимает площадь 121 км². Население — 332 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бургоса